Alfvén ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Alfvén (1908–1995), schwedischer Physiker
 Hugo Alfvén (1872–1960), schwedischer Komponist und Dirigent
 Inger Alfvén (1940–2022), schwedische Schriftstellerin
 Margita Alfvén (1905–1962), schwedische Schauspielerin 

Alfvén steht für:
 (1778) Alfvén, einen Asteroiden des Hauptgürtels